E-Gen Developer é um ambiente RAD (em inglês: Rapid Application Development, em português: Desenvolvimento Rápido de Aplicação) criado em 2002 pelos brasileiros Anderson Teixeira e Ronaldo Costa.

Escrito em Java e baseado no framework Apache Struts, E-Gen Developer é usado para produzir aplicações baseadas na web.

Em novembro de 2002 foi lançada a primeira versão pública do e-Gen Developer, com código aberto e licença GPL.

O suporte da software livre é fornecido pelo grupo e-Gen, criado em junho de 2004.

Ligações externas 
 E-Gen Developer

Software livre
Ambientes de desenvolvimento integrado